Мармы́зовка () – село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина).

Известные уроженцы 

 Васюк, Илья Акимович (1919—1969) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты Варвинского района